Суперкубок Албанії з футболу 2011 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 2011 року між чемпіоном Албанії Скендербеу та переможцем кубку Тираною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2011
Албанія